Angaria ist der Name

 des mittelalterlichen Siedlungsgebietes Angaria (deutsch: Engern), siehe Angrivarier
 der Rudergemeinschaft Angaria Hannover